Budischowsky ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Budischowsky (1810–1884), mährischer Unternehmer
 Irene Budischowsky (* 1960), österreichische Schauspielerin und Sängerin